Боре́й:

 Борей — в греческой мифологии олицетворение северного бурного ветра, сын Астрея и Эос.
 проект 955 «Борей» — проект российских подводных лодок стратегического назначения четвёртого поколения.
 «Борей» — санкт-петербургская арт-галерея, созданная в 1991 году.
 «Борей» () — название вымышленного ледокола из серии компьютерных игр Half-Life.
 (1916) Борей — небольшой околоземный астероид из группы Амура (III), который входит в состав семейства Алинды.

См. также 
 Боря
 Гиперборея (значения)